Octopus alatus är en bläckfiskart som först beskrevs av Sasaki 1920.  Octopus alatus ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
alatus